Dazhai Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dazhai (socken i Kina), Sichuan, 
 Dazhai Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar